Жентил ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пасу-Фунду. Население составляет 1648 человек на 2006 год. Занимает площадь 184,014 км². Плотность населения — 9,0 чел./км².

История
Город основан 20 марта 1992 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 46.259.515,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 27.147,60 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,785 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Сул